Гарригелья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 21 км². Население — 858 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Garriguella 
 Instituto de Estadística de Cataluña 
 Monasterio de Santa Maria del Camp 

Муниципалитеты Жироны